Montellesi – abitanti di Borgo Montello
Montellesi – abitanti di Montella
Montellesi – abitanti di Montello (Italia)